Cheironchus är ett släkte av rundmaskar. Cheironchus ingår i familjen Selachinematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Cheironchus